grzywna (prawo) 
 grzywna (jednostka miar)
 hrywna – waluta Ukrainy

 W Polsce
 Grzywna – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Chełmża
 Grzywna – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik
 Grzywna – gromada

 Zobacz też
 Robert Grzywna – polski lotnik, major pilot Sił Powietrznych (1974–2010)